Catena di distribuzione – in meccanica
 Catena di distribuzione – in economia, logistica e tecnologia